Argonaute ist der Name mehrerer Schiffe der Französischen Marine:

Argonaute (Schiff, 1722), ein 46-Kanonen-Schiff der gleichnamigen Klasse (1723–1748)
Argonaute (Schiff, 1781), ein 74-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse (1781–1795)
Argonaute (Schiff, 1794), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse  (1799–1806)
Argonaute (Schiff, 1893), ein Torpedoboot; das Boot wurde 1910 außer Dienst gestellt.
Argonaute (Schiff, 1929), ein U-Boot vom 630-Tonnen-Typ und Typschiff der Argonaute-Klasse.
Argonaute (Schiff, 1958), ein U-Boot der Aréthuse-Klasse, heute Museumsschiff.

Schiffsname der französischen Marine